Kagawa – prefettura giapponese
Shinji Kagawa – calciatore giapponese
Stazione di Kagawa – stazione ferroviaria della città di Chigasaki
Stazione di Kagawa – stazione ferroviaria della città di Yamaguchi
 6665 Kagawa – asteroide della fascia principale